Rockenbach ist ein geographischer Name:

 Rockenbach (Gutenstetten), Dorf der Gemeinde Gutenstetten, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Mittelfranken
 Schloss Rockenbach, Schloss in Rockenbach, Gemeinde Gutenstetten, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Mittelfranken
 Rockenbach (Reichenbach), linker Zufluss des Reichenbachs in  Reichenbach-Steegen im Landkreis Kaiserslautern in Rheinland-Pfalz

Rockenbach ist ein Familienname:
 Bettina Rockenbach (* 1963), deutsche Ökonomin und Sozialwissenschaftlerin
 Samuel D. Rockenbach (1869–1952), US-amerikanischer Offizier der United States Army
 Thiago Rockenbach (* 1985), brasilianischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Roggenbach